La Lega Nazionale B 1961-1962, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Chiasso.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale A 1960-1961 sono stati retrocessi in Lega Nazionale B il Chiasso e il Winterthur, mentre dalla Lega Nazionale B 1960-1961 sono stati promossi il Lugano e lo Sciaffusa.
Dalla Lega Nazionale B 1960-1961 sono stati retrocessi in Prima Lega il Cantonal e il Nordstern, mentre dalla Prima Lega sono stati promossi il Bodio e il Porrentruy.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1962-1963.
      Retrocessa in Prima Lega 1962-1963.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per il primo posto

Risultati

Tabellone

Calendario

Verdetti 
 Chiasso e Sion promosse in Lega Nazionale A.
  Martigny e Yverdon retrocesse in Prima Lega.

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
 Gazette de Lausanne, annate 1961 e 1962;
 Gazzetta Ticinese, annate 1961 e 1962;
 Popolo e Libertà, annate 1961 e 1962;
 Archivio storico del L'Express, annate 1961 e 1962;
 Archivio storico del L'Impartial, annate 1961 e 1962;
 Archivio storico del Le Temps, annate 1961 e 1962;

Collegamenti esterni 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
 
 

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
1962 2